Cette liste recense les pays par nombre d'utilisateurs d'Internet en 2016. Les utilisateurs d'Internet sont définis comme des personnes qui ont accédé à Internet au cours des 12 derniers mois, à partir de n'importe quel appareil, y compris les téléphones mobiles. Les pourcentages exprimés se réfèrent à la population totale du pays. Les estimations sont issues de deux enquêtes menées auprès des ménages ou à partir de données d'Internet.

Tous les états membres des Nations Unies sont répertoriés. Taiwan étant un territoire contesté, il est répertorié comme un pays souverain.

Données de fond

Liste

Voir aussi

Notes

Références

Lien externe 
 Internet Monitor est un programme de recherche du Berkman Center for Internet & Society à l'Université Harvard pour évaluer, décrire et résumer les moyens et mécanismes de l'accès à Internet, le contrôle de contenu et activité en ligne dans le monde.

Liste en rapport avec Internet
Liste de pays